Натуральне число 569
 569 рік до нашої ери
 569 рік нашої ери